Cherokee steht für:
 Cherokee, das indigene amerikanische Volk
 Cherokee (Sprache), die Sprache des Cherokee-Volkes
 Cherokee-Silbenschrift, Schriftsystem für die Cherokee-Sprache
 einen Geländewagen der US-amerikanischen Marke Jeep, siehe Jeep Cherokee
 ein Leichtflugzeug des US-amerikanischen Flugzeugherstellers Piper Aircraft, siehe Piper PA-28
 ein Selbstbau-Segelflugzeug des Konstrukteurs Hall, siehe Hall Cherokee II
 eine 1956 als Teil der Kernwaffentestserie Operation Redwing gezündete Atombombe
 einen Jazzstandard, siehe Cherokee (Lied)
 ein Musikinstrument, siehe Cherokee (Flöte)
 ein Roman des Franzosen Jean Echenoz
 eine plattformübergreifende Webserver-Software, siehe Cherokee (Webserver)

den Namen mehrerer Schiffe unter amerikanischer und britischer Flagge:
 die Cherokee-Klasse, eine Baureihe englischer Briggs (1807–1826)
 verschiedene Schiffe der US-Navy
 die Cherokee II (1925), ein amerikanisches Passagierschiff, 1942 von einem deutschen U-Boot versenkt 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cherokee (Alabama), im Colbert County
 Cherokee (Georgia), im Bibb County
 Cherokee (Iowa), im Cherokee County
 Cherokee (Kalifornien), im Butte County
 Cherokee (Kansas), im Crawford County
 Cherokee (Kentucky), im Jefferson County
 Cherokee (North Carolina), im Swain County
 Cherokee (Ohio)
 Cherokee (Oklahoma), im Alfalfa County
 Cherokee (Tennessee), im  Grainger County
 Cherokee (Texas), im San Saba County
 Cherokee (Washington) 
 Cherokee (West Virginia), im McDowell County
 Cherokee (Wisconsin), im Marathon County

Counties in den Vereinigten Staaten:

im NRHP gelistete Objekte:
 Cherokee Armory, in Cherokee, Oklahoma, ID-Nr. 88001371
 Cherokee Brick and Tile Company, in Macon, Georgia, ID-Nr. 02000338
 Cherokee Commercial Historic District, in Cherokee, Iowa, ID-Nr. 05000903
 Cherokee Female Seminary, in Tahlequah, Oklahoma, ID-Nr. 73001558
 Cherokee Friends Church, in Cherokee, Oklahoma, ID-Nr. 04001337
 Cherokee Grove, in Bunnell, Florida, ID-Nr. 97000379
 Cherokee Heights District, in Macon, Georgia, ID-Nr. 82002385
 Cherokee IOOF Lodge No. 219, in Cherokee, Oklahoma, ID-Nr. 84002953
 Cherokee National Capitol, in Tahlequah, Oklahoma, ID-Nr. 66000627
 Cherokee National Cemetery, in Fort Gibson, Oklahoma, ID-Nr. 79002002
 Cherokee National Jail, in Tahlequah, Oklahoma, ID-Nr. 74001656
 Cherokee Path, Sterling Land Grant, in St. Matthews, South Carolina, ID-Nr. 76001696
 Cherokee Public Library, in Cherokee, Iowa, ID-Nr. 85000773
 Cherokee Ranch, in Sedalia, Connecticut, ID-Nr. 94001228
 Cherokee Sewer Site, in Cherokee, Iowa, ID-Nr. 74000777
 Cherokee Street Historic District, in Kennesaw, Georgia, ID-Nr. 80000997
 Cherokee Supreme Court Building, in Tahlequah, Oklahoma, ID-Nr. 74001657
 Cherokee Triangle Area Residential District, in Louisville, Kentucky, ID-Nr. 76000902

Siehe auch:

 Cherokee State Park
 Cherokee Township
 Cherokee Museum